La Serie Mundial de 1926 fue disputada entre Saint Louis Cardinals y New York Yankees.

Los Saint Louis Cardinals resultaron ganadores al vencer en la serie por 4 partidos a 3.

Desarrollo

Juego 1

Juego 2

Juego 3

Juego 4

Juego 5

Juego 6

Juego 7

Véase también 
 Anexo:Series Mundiales
 Temporada 1926 de las Grandes Ligas de Béisbol

Referencias

1926
Estados Unidos en 1926
Béisbol en 1926